O Campeonato Paulista de Rugby Série D, também denominado como Desenvolvimento, é um campeonato criado no ano de 2015 e serve como quarta divisão do rugby paulista.

História 
Com a consolidação da Divisão de Acesso, denominada Série C a partir de 2015, a Federação Paulista de Rugby - FPR observa a necessidade de criação de uma nova divisão para auxiliar equipes de desenvolvimento ou emergentes.

Histórico

Ver também 
 Campeonato Paulista de Rugby
 Campeonato Paulista de Rugby Série B
 Campeonato Paulista de Rugby Série C
 Campeonato Paulista de Rugby Feminino

Ligações externas 
 Página oficial da FPR